Anachina (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Anachina (Orjol) - dorp in de Russische oblast Orjol